Cinemes
 Cine Roxy de Barcelona (plaça de Lesseps, 5)
 Cine Roxy de Madrid
 Cine Roxy de Nova York